Деррик Дженсен (, ) — американский экофилософ, писатель, педагог и защитник окружающей среды в анархо-примитивистской традиции, хотя он отвергает ярлык «анархист».  называет Дженсена одним из «50 провидцев, которые меняют мир» в 2008 году, а программа «» говорит, что его «называют поэтом-философом экологического движения».

Дженсен является критиком основного движения за охрану окружающей среды, которое сосредоточено на сохранении цивилизации и технологий, а не на сохранении мира природы. Он специально бросает вызов изменениям образа жизни и широко пропагандируемым индивидуалистическим решениям, считая их совершенно неадекватными глобальному масштабу экологической катастрофы. Вместо этого он пропагандирует гражданское неповиновение, радикальную активность и массовый демонтаж инфраструктуры, чтобы остановить то, что он назвал «убийством планеты».

Дженсен — основатель и лидер Глубинного экологического сопротивления; его убеждение и убеждение организации в том, что места, предназначенные только для женщин, должны  транс-женщин, было предметом споров.

Дженсен живёт в Кресент-Сити, Калифорния.

Избранные труды 
  Republished by Chelsea Green in 2004 with .
 
  Republished by Chelsea Green in 2004 with .
  Republished by Chelsea Green in 2004 with .
 
 
 
 
 , Seven Stories Press,

Примечания

Литература 

 
 
 

Экоактивисты США
Сторонники антипотребительства
Выпускники Колорадской горной школы
Выпускники университета Восточного Вашингтона
Экофеминистки